Песоченский сельский округ

Брянская область 

 Песоченский сельский административный округ Карачевского района

Ярославская область 

 Песоченский сельский округ Рыбинского района